Эскадренные миноносцы типа «Турбине» — тип эскадренных миноносцев Королевского итальянского флота, построенных в конце 1920-х годов. Являлись дальнейшим развитием эсминцев типа «Сауро».

Конструкция 
Увеличение размеров кораблей позволило установить более мощную силовую установку, что обеспечило прирост скорости в 1 узел. Кроме того, были установлены дополнительные топливные танки, это позволило увеличить принимаемый запас топлива и дальность действия эсминцев. Водоизмещение: стандартное 1220 т, полное: 1670 т. Главная энергетическая установка 2 ТЗА Parsons, 3 ПК Thornycroft. Экипаж 12 офицеров и 167 матросов.

Служба 
В ходе Второй мировой войны на эсминцах «Еуро» и «Турбине» устаревшие 40-мм автоматы были заменены на восемь 20-мм автоматов Бреда образца 1939 года, также были установлены 2 бомбомёта. В 1942 году с «Турбине» был снят кормовой торпедный аппарат и установлены 2 одноствольных 37-мм автомата Бреда с длиной ствола 54 калибра.

Список кораблей

Примечания

Источники 
 
 

Эскадренные миноносцы Италии периода Второй мировой войны
Эскадренные миноносцы по типам
Военные корабли и суда Ansaldo
Военные корабли и суда Orlando